Coupe peut désigner :

Sciences et techniques 
 Une coupe à blanc, une pratique forestière qui consiste à couper tous les arbres dans une terre boisée.
 La Coupe, une constellation.
 Un coupe en optimisation (mathématiques) est une contrainte séparant un ensemble de solutions en deux parties dans un programme linéaire.
 Une coupe en théorie des graphes, une partition des sommets en deux.
 Coupe, synonyme de taille, par exemple dans coupe de cheveux, coupe de bois (d'où le nom donné dans une forêt à un secteur en cours d'exploitation), ou encore en cuisine pour la taille des aliments.
 Coupe : en dessin technique et scientifique ou en dessin d'architecture, une coupe est un dessin représentant un objet supposé sectionné, généralement suivant un plan. Ce dessin comporte aussi la représentation des éléments vus à l'arrière de la zone coupée et, en ce sens, se distingue de la section qui se limite à la zone coupée.

 Coupe microscopique, une section fine pour l'observation au microscope (voir aussi: Microtome).
 Coupe histologique, une section fine de tissu pour l'observation au microscope en biologie.
 En couture, la coupe est la forme générale d'un vêtement, d'une pièce d'habillement, d'un chapeau ou autre couvre-chef.
 En génie civil, une coupe est une tranchée à l’instar de la coupe Gaillard.
 En géologie, une coupe est la représentation de la géométrie des terrains et des structures géologiques le long d'un trait de coupe.

Musique et poésie 
 La coupe en poésie, dont la répartition détermine le rythme des vers.
 En musique : manière dont les tempos des différents mouvement se succèdent dans une pièce de musique, en particulier la coupe tripartite : coupe italienne (vif-lent-vif) et coupe française (lent-vif-lent). On peut dire aussi « coupe à l'italienne » et « coupe à la française ». On utilise aussi dans ce sens le mot plus général de forme, mais le mot coupe est le mot spécifique utilisé pour la succession des tempos.

Vie quotidienne et loisirs 
 Une coupe, un récipient utilisé pour boire ou un récipient peu profond et évasé, sans pied ou avec un pied très court pour la présentation de denrées.
 Une coupe, un trophée en forme de coupe attribué à l'issue de certains tournois et compétitions sportives.
 Désigne dans certaines disciplines un format particulier de compétition ainsi que des compétitions adoptant ce format.
 La coupe, une enseigne latine de cartes à jouer, présente notamment dans le jeu de cartes espagnol et des jeux de cartes italiens. Dans les jeux allemands et français, elle est remplacée par le cœur.
 Voir aussi : .

Toponyme 
 Cut Off/La Coupe (Louisiane), une communauté non-incorporée de l'état américain de la Louisiane.

Paronymes 
 Un coupé, un modèle de voiture à deux portes.
 .
 .
 Coupement : terme de charpenterie, voir Lexique de la charpente.

Annexes

Articles connexes 
 Barre de coupe
 Vitesse de coupe

hu:Csésze (egyértelműsítő lap)
tl:Kopa